William Irvin est un nom pouvant désigner:

William W. Irvin (1779-1842), homme politique américain de l'Ohio
William Irvin Swoope (1862-1930), homme politique américain de la Pennsylvanie
William A. Irvin (1873-1927), homme d'affaires américain, président de U.S. Steel
William Irvin Troutman (1905-1971), homme politique américain de la Pennsylvanie
Willie Irvin (né en 1930), joueur américain de football américain

Voir aussi
SS William A. Irvin, ancien vraquiers des Grands Lacs

Homonymie de personnes